log (informatica), computerbestand waarin wijzigingen of gebeurtenissen van een systeem, programma, gebruiker of machine op geautomatiseerde wijze worden bijgehouden.
 Log (Kranjska Gora), een plaats in Slovenië
 Log (Lukovica), een plaats in Slovenië
 Log (Mokronog - Trebelno), een plaats in Slovenië
 Log (Rogatec), een plaats in Slovenië
 Log (Ruše), een plaats in Slovenië
 log (scheepvaart), een instrument om de snelheid van een vaartuig te bepalen.
 Log (Sevnica), een plaats in Slovenië

 afkorting van de wiskundige functie logaritme.
 afkorting van de Amerikaanse metalband Lamb of God.
 een bijvoeglijk naamwoord, dat langzaam of traag betekent.
 website waar regelmatig nieuwe berichten op geplaatst worden, zie weblog.
 het LOG, Landelijk Overleg Grondraden, in 1971 opgericht als voorganger van de Landelijke Studentenvakbond